Velika nagrada Španije 1995 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1995. Odvijala se je 14. maja 1995.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 1:21,452
|
|-
! 2
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:22,052
| +0,600
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:22,071
| +0,619
|-
! 4
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 1:22,332
| +0,880
|-
! 5
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:22,349
| +0,897
|-
! 6
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 1:23,352
| +1,900
|-
! 7
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 1:23,536
| +2,084
|-
! 8
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:23,705
| +2,253
|-
! 9
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,833
| +2,381
|-
! 10
| 7
|  Nigel Mansell
| McLaren-Mercedes
| 1:23,927
| +2,475
|-
! 11
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:24,727
| +3,275
|-
! 12
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:24,802
| +3,350
|-
! 13
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:24,971
| +3,519
|-
! 14
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 1:25,053
| +3,601
|-
! 15
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:25,204
| +3,752
|-
! 16
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 1:25,827
| +4,375
|-
! 17
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:25,946
| +4,494
|-
! 18
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 1:26,059
| +4,607
|-
! 19
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:26,619
| +5,167
|-
! 20
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 1:27,007
| +5,555
|-
! 21
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:27,345
| +5,893
|-
! 22
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:27,575
| +6,123
|-
! 23
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ford
| 1:28,094
| +6,642
|-
! 24
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ford
| 1:28,598
| +7,146
|-
! 25
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 1:28,963
| +7,511
|-
! 26
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 1:29,540
| +8,088
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Benetton-Renault
| 65
| 1:34:20,507
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Johnny Herbert
| Benetton-Renault
| 65
| + 51,988 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 65
| + 1:05,237
| 9
| 4
|-
! 4
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 65
| + 2:01,749
| 5
| 3
|-
! 5
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Peugeot
| 64
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 64
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 64
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 64
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 9
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Mugen-Honda
| 64
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 4
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 64
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 9
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Hart
| 63
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 12
| 12
|  Jos Verstappen
| Simtek-Ford
| 63
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 13
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber-Ford
| 63
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 14
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 62
| +3 krogi
| 19
|  
|-
! 15
| 11
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 61
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 56
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  David Coulthard
| Williams-Renault
| 54
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| Gorivo
| 9
|  
|-
! Ods
| 10
|  Taki Inoue
| Footwork-Hart
| 43
| Prenos
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 43
| Ogenj
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  Roberto Moreno
| Forti-Ford
| 39
| Pregrevanje
| 25
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 25
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 21
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nigel Mansell
| McLaren-Mercedes
| 18
| Obnašanje
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Pedro Diniz
| Forti-Ford
| 17
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! DNS
| 17
|  Andrea Montermini
| Pacific-Ilmor
| 0
| 
| 23
|  
|}

Opombe 
 Zadnja dirka: Nigel Mansell in Simtek

Formula 1 sezona 1995
1995